Ugoni, fu una delle più antiche e nobili famiglie bresciane. Si discute se fossero imparentati con i conti di origine rurale chiamati nelle fonti bresciane Ugoni-Longhi
 Ugoni-Longhi, nobile stirpe di età medievale e di antica origine dotata di titolo comitale
 Filippo Ugoni (XIII secolo), podestà bresciano di Bologna e condottiero nella battaglia di Fossalta
 Mattia Ugoni (Brescia 1445 – Brescia 1535), vescovo italiano
 Gianfrancesco Ugoni (XV secolo), vescovo italiano
 Scipione Ugoni (Brescia 14?? – Creazzo 1513), condottiero italiano
 Camillo Ugoni  (Brescia 1784 – Pontevico 1855), letterato italiano
 Filippo Ugoni (Brescia 1794 – Brescia 1877), politico italiano, deputato